Osoby o tym nazwisku:
 Adam Lesisz – polski artysta fotograf
 Cezariusz Lesisz – polski menedżer
 Jerzy Lesisz – polski lekarz i wojskowy
 Tadeusz Lesisz – polski architekt i urbanista